Łupki ist ein polnischer Ortsname:
 Łupki (Pisz), Ort im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Lupken, Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Łupki (Wleń), Ort im Powiat Lwówecki, Woiwodschaft Niederschlesien, bis 1945: Schiefer, Kreis Löwenberg, Schlesien